НБА финале је завршна серија НБА лиге у којој се састају тимови победници Источне и Западне конференције. Тим који први стигне до 4 победе добија титулу првака НБА лиге за ту сезону и уручује му се Трофеј Лари О'Брајен. Кошаркашу који је током ове серије приказао најбољу игру додељује се награда Најкориснији играч НБА финала.

Предност домаћег терена у финалу има тим који је остварио бољи скор током регуларне сезоне. Од 2014. године примењује се модел 2-2-1-1-1, што значи да је тим са бољим скором домаћин прве, друге, пете и седме утакмице, док онај са лошијим на свом терену игра трећи, четврти и шести меч.

Досадашња финала

Успешност тимова

Занимљивости и статистика 
 Тимови из Источне конференције освојили су укупно 40 титула, док су представници Западне освојили трофеј 36 пута. 
 Највише титула освојили су Бостон селтикси и Лос Анђелес лејкерси (по 17), а највише учешћа у финалима имају Лос Анђелес лејкерси (32). 
 Највише узастопних победа у финалу имају Бостон селтикси — осам у периоду од 1959. до 1966. године. Лос Анђелес лејкерси и Чикаго булси успели су по два пута да постигну хет-трик, док су титулу успели по једном да одбране Голден Стејт вориорси, Детроит пистонси, Мајами хит и Хјустон рокетси.
 Тимови из Западне конференције побеђивали су у седам узастопних финала (од 1948. до 1954). Тимови из Источне конференције побеђивали су у 12 узастопних финала (од 1959. до 1970).

Статистика резултата:
 4:3 био је резултат 19 финала. Овим резултатом најчешће су побеђивали Бостон селтикси (7 пута), а губили Лос Анђелес лејкерси (5 пута).
 4:2 био је резултат 30 финала. Овим резултатом најчешће су побеђивали Лос Анђелес лејкерси (8 пута), а губили Филаделфија севентисиксерси (4 пута).
 4:1 био је резултат 18 финала. Овим резултатом најчешће су побеђивали и губили Лос Анђелес лејкерси (по 4 пута).
 4:0 био је резултат 9 финала. Укупно пет различитих тимова је у финалу изгубило овим резултатом — по једном Њу Џерзи нетси и Орландо меџик, по два пута Вашингтон визардси и Кливленд кавалирси. Негативни рекорд држе Лос Анђелес лејкерси који су три пута били побеђени са 4:0.

Најчешћи парови у НБА финалима

Играчки рекорди

Током каријере 
 Највише одиграних финалних серија:  Бил Расел (12)
 Највише одиграних утакмица у финалу:  Бил Расел (70)
 Највише постигнутих поена у финалу:  Џери Вест (1.679)
 Највише скокова у финалу:  Бил Расел (1.718)
 Највише асистенција у финалу:  Меџик Џонсон (584)
 Највише блокада у финалу:  Карим Абдул Џабар (116)
 Највише украдених лопти у финалу:  Меџик Џонсон (102)
 Највише изгубљених лопти у финалу:  Меџик Џонсон (190)

У једној финалној серији 
 Највише постигнутих поена:  Елџин Бејлор (286) — 1962.
 Највише скокова:  Бил Расел (189) — 1962.
 Највише асистенција:  Меџик Џонсон (95) — 1984.
 Највише блокада:  Тим Данкан (32) — 2003.
 Највише украдених лопти:  Ајзеја Томас (20) — 1988.
 Највише изгубљених лопти:  Меџик Џонсон (31) — 1984. и  Леброн Џејмс (31) — 2016.

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА